Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 12 lutego w Oberhofie. Była to czwarta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 57 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie broniła Tiril Eckhoff z Norwegii, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została Francuzka Julia Simon, srebro zdobyła Niemka Denise Herrmann-Wick, a trzecie miejsce zajęła Marte Olsbu Røiseland z Norwegii.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Joanna Jakieła, która zajęła 50. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023